Fontane-Preis bezeichnet mehrere deutsche Kunst- bzw. Literaturpreise:

 Fontane-Preis, Literaturpreis des Berliner Kunstpreises
 Fontane-Preis der Stadt Neuruppin, bestehend aus Fontane-Preis für Literatur und Fontane-Förderpreis für Kunst und Kultur
 Fontane-Preis der Theodor Fontane Gesellschaft für die jüngere Generation
 Theodor-Fontane-Preis der Studienstiftung des deutschen Volkes (1996–2004)
 Theodor-Fontane-Preis für Kunst und Literatur (1913–1945), siehe unter Fontane-Preis
 Theodor-Fontane-Preis für Kunst und Literatur in der DDR, siehe unter Theodor-Fontane-Preis des Bezirkes Potsdam

Siehe auch:
 THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur